Кро́кетт () — фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 , он же «Большой Джим» (1909—1973) — американский рестлинг-промоутер.
 Крокетт, Джим (младший) (1944—2021) — американский рестлинг-промоутер, сын и наследник Джима Крокетта-старшего.
 Крокетт, Джон Макклэнахан (1816—1887) — американский политик.
 Крокетт, Дэви (1786—1836) — американский путешественник, офицер и политик.
 Крокетт, Сэмюэль (1859—1914) — шотландский писатель.

Топоним 
 Крокетт — округ в штате Теннесси, США.
 Крокетт — округ в штате Техас, США.
 Крокетт — город в штате Техас, США.

См. также 
 Крокет (значения)

Примечания